Kębłowo – była osada leśna w Polsce, położona w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn.

Zlikwidowana z dniem 1.01.2018 r.

W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa zielonogórskiego.

Przypisy 

Wolsztyn (gmina)